«Pablo Sanz» - conjunto del nombre propio Pablo y el apellido Sanz - puede referirse a:

Personajes 
 Pablo Sanz Agüero (1932-2012), actor español.
 Pablo Sanz Baeza (1801-1839), militar español.
 Pablo Sanz Gómez (1986-), músico español.
 Pablo Sanz Iniesta (1973-), futbolista español.